Экономико-географическое положение
 ЭГП-6 - энергетический гетерогенный петлевой реактор - 6 петель циркуляции теплоносителя